ARL può riferirsi a:

 ARL, codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Arly (Burkina Faso)
 ARL, precedente codice valutario ISO 4217 del Peso argentino ley, oggi ARS
 ARL, acronimo di Australian Rugby League, la federazione di rugby a 13 dell'Australia
 ARL, Armadio ripartilinea atto a interconnettere la tratta telefonica primaria e la tratta telefonica secondaria